Каховское море — пассажирская железнодорожное станция запорожской дирекции Приднепровской железной дороги.

Расположена в 3 — х километров от города Днепрорудное, соединена со станцией Энергодар.

На станции останавливаются поезда пригородного сообщения Энергодар — Запорожье-1 (2 раза в день) и Энергодар — Запорожье-1 (2 раза в день).

Деятельность 
На станции осуществляется продажа пассажирских билетов, прием и выдача багажа, прием и выдача грузов из грузовых вагонов поездов.

Станции Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги